Nicah (Peusangan), een plaats in Indonesië
Nicah (Grong Grong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing